Gurko () är ett ryskt efternamn som burits av:
 Iosif Gurko (1828–1901), rysk militär
 Vasilij Gurko (1864–1937), rysk militär
 Vladimir Gurko (1862–1927), rysk ämbetsman 

Ryska efternamn